Municipio de Dayton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dayton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Dayton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Dayton (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Dayton (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Dayton (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Dayton (condado de Bremer, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Dayton (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Dayton (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Dayton (condado de Chickasaw, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Chickasaw.
 Municipio de Dayton (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Dayton (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Dayton (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Dayton (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Dayton (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Dayton (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Dayton (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Dayton (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Dayton (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.